Here We Go (Stakka Bo), een liedje van Stakka Bo uit 1993
 Here We Go (May J.), een liedje van de Japanse zangeres May J.
 Here We Go (PeR), de Letse inzending voor het Eurovisiesongfestival 2013